Römerwall steht für:
 Limes (Grenzwall), Grenzbefestigung im Römischen Reich
 HSG Römerwall, Sportverein in der Stadt Bad Hönningen, Rheinland-Pfalz
 Römerwall, Teil der Abschnittsbefestigung Wolfgangswall im Landkreis Kelheim, Bayern
 Römerwall, Landwehr in der Gemeinde Maisborn, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, siehe Landwehr (Maisborn)